Акмаль Анварович Бахтияров (; род. 2 июня 1998, Талгар, Алматинская область, Казахстан) — казахстанский футболист, полузащитник казахстанского клуба «Ордабасы».

Игровая карьера 
Воспитанник ДЮСШ города Талгар и академии алматинского «Кайрата». Во взрослых соревнованиях начал выступать в 2017 году в составе «Кайрата-М» — во Второй лиге и «Кайрата-А» в Первой лиге. В основном составе «Кайрата» дебютировал 18 апреля 2018 года в матче Кубка Казахстана против «Окжетпеса». На Кубок сыграл все 4 матча, кроме финала, сделал два ассиста и забил один гол — в полуфинале против павлодарского «Иртыша». По итогам сезона 2018 года стал обладателем Кубка Казахстана, но в финале 24 ноября не играл, так как уже ушёл из команды. В Высшей лиге за основу «Кайрата» не провёл ни одного матча.

В сентябре 2018 года со скандалом покинул «Кайрат» и перешёл в клуб высшего дивизиона Армении «Арцах» (Ереван). Дебютировал в чемпионате 23 сентября 2018 года в матче против «Ширака», а первый гол забил 20 октября в ворота «Лори». 24 октября в четвертьфинале Кубка Армении забил гол с пенальти в ворота чемпиона «Алашкерта». Всего за первую половину сезона сыграл в чемпионате 8 матчей и забил 3 гола.

С начала 2019 года стал выступать за клуб Первого дивизиона России «Сочи», с которым вышел в Премьер-лигу со второго места.

Играл за юниорскую и молодёжную сборную Казахстана.

Достижения 
 «Кайрат»
 Обладатель Кубка Казахстана: 2018

 «Сочи»
 Серебряный призёр первенства ФНЛ: 2018/19

Примечания 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК «Ноа»
Игроки ФК «Сочи»
Игроки ФК «Жетысу»
Игроки ФК «Долгопрудный»
Игроки ФК «Ордабасы»